Rao puede referirse a:

Geografía 
 Rao (España), localidad del municipio de Navia de Suarna, provincia de Lugo, Galicia, España.
 Río Rao, río afluente del río Navia, provincia de Lugo, Galicia, España.

Apellido indio 
Al ser un apellido indio, Rao aparece entre los apellidos de numerosas personas destacadas de ese país:

Autor de nombre científico 
 Prak.Rao - Chellapilla Surya Prakasa Rao 1917-
 Ragh.Rao - S.R. Raghava Rao fl. 1989
 P.Rama Rao - P. Rama Rao fl. 1960
 A.N.S.Rao - A.N.S. Rao fl. 1980
 A.N.Rao - A. Nageswara Rao fl. 1985
 A.Sudh.Rao - A. Sudhakar Rao fl. 1984
 A.V.Rao - A.V. Rao fl. 1965
 A.V.N.Rao - A.V.N. Rao fl. 1984
 Rao - Ananda R. Rao 1924-
 A.S.Rao - Aragula Sathyanarayana Rao 1924-1983
 B.Rao - B. Rao fl. 1974
 Ren.Rao - B. Renuka Rao fl. 1978
 B.R.J.Rao - B.R.J. Rao
 C.K.Rao - C. Kameswara Rao 1937-
 C.B.Rao - C. Bhashyakarla Rao
 C.R.Rao - C.R. Rao fl. 1969
 D.K.Rao - D. Koteswara Rao fl. 1957
 D.P.C.Rao - D.P.C. Rao fl. 1976
 D.Rao - Dev Rao fl. 1978
 G.K.Rao - G. Koteswara Rao fl. 1980
 G.N.Rao - G. Narasimha Rao fl. 1977
 G.P.Rao - G.P. Rao fl. 1999
 G.Y.Rao - Guang Yuan Rao fl. 1988
 G.V.Rao - Gurunath Vasant Rao fl. 1970
 H.S.Rao - H.S. Rao fl. 1943
 H.S.G.Rao - H.S.G. Rao fl. 1995
 K.N.Rao - K. Niranjan Rao fl. 1987
 K.P.R.Rao - K.P.R. Rao fl. 1973
 K.P.Rao - K. Purnachandra Rao fl. 1973
 K.S.Rao - K. Seshagiri Rao fl. 1988
 K.Sr.Rao - K. Sripada Rao
 K.V.Rao - K. Venugopal Rao fl. 1980
 L.N.Rao - L.N. Rao fl. 1944
 L.R.Rao - Lakshmeswar Rama Rao 1896-1974
 M.M.Rao - M.M. Rao fl. 1980
 M.R.Rao - M.R. Rao fl. 1986
 M.U.Rao - M. Umamaheswara Rao
 M.Rao - Mallikarjuna Rao fl. 1966
 N.K.Rao - N. Krishna Rao fl. 1988
 P.S.N.Rao - P. Satyanarayana Rao 1949-
 P.G.Rao - P. Govinda Rao fl. 1957
 P.N.Rao - P.N. Rao fl. 1954
 P.Rag.Rao - P. Raguveer Rao fl. 1962
 P.S.Rao - P. Sreenivasa Rao -1981
 P.Rao - Pengcheng Rao 1963-
 R.R.Rao - R. Raghavendra Rao 1945-
 Raghav.Rao - Raghavendra Rao fl. 1979
 R.Rao - Ramchandra Rao fl. 1964
 R.S.Rao - Rolla Seshagiri Rao 1921-
 S.R.N.Rao - S.R. Narayana Rao
 T.A.Rao - T.A. Rao fl. 1996
 T.B.Rao - T. Bhaskar Rao
 V.S.Rao - V. Subba Rao fl. 1978
 V.G.Rao - V.G. Rao 1937-
 V.R.Rao - V.R. Rao fl. 1969
 V.Rao - Vasant Rao fl. 1975
 V.N.M.Rao - Velliyur Nott Mallikarjuna Rao fl. 2004
 W.Y.Rao - Wei Yuan Rao fl. 1995
 Subba Rao - Gorti Venkata Subba Rao 1928-

Otros autores destacados 
 Calyampudi Radhakrishna Rao, un estadístico indio.

Varios 
 Rao, una estrella de ficción.